Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (finale)
 Monica Seles (Campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (terzo turno)
 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)
 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Judith Wiesner (secondo turno)

 Laura Gildemeister (secondo turno)
 Raffaella Reggi (terzo turno)
 Helen Kelesi (semifinali)
 Jennifer Capriati (quarti di finale)
 Catarina Lindqvist (quarti di finale)
 Sandra Cecchini (terzo turno)
 Leila Meskhi (secondo turno)
 Conchita Martínez (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1990